Alessandro Meluzzi – psichiatra, primate autoproclamato e politico italiano
 Salvatore Meluzzi – organista e compositore italiano